Maulwurfkuchen steht für:

 einen gedeckten Kuchen aus Bananen in Rührmasse, siehe Maulwurfkuchen (Kuchen)
 den ersten Kurzfilm von Peter Miklusz, siehe Maulwurfkuchen (Film)